

Geografia

Niemcy 
 Wettingen – dzielnica gminy Nerenstetten, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau

Szwajcaria 
 Wettingen – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Aarau

Inne 
 Wettingen – opactwo